Het wereldkampioenschap tafeltennis 2010 werd van 23 tot 30 mei 2010 gehouden in de Olympic Indoor Arena te Moskou, Rusland. Het was de vijftigste editie van dit kampioenschap. China was titelverdediger, maar verloor in de finale van Singapore.

Kampioenschapsdivisie

Plaatsen 1 t.e.m. 12

Plaatsen 13 t.e.m. 24

Tweede divisie

Plaatsen 25 t.e.m. 36

Plaatsen 37 t.e.m. 48

Derde divisie

Plaatsen 49 t.e.m. 60

Plaatsen 61 t.e.m. 72

Vierde divisie

Plaatsen 73 t.e.m. 81

Eindrangschikking

Tafeltennis
Sportevenement in Moskou
Sport in 2010
Tafeltennis in Rusland